

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A
 Crotalaria abbreviata Baker f.
 Crotalaria acicularis Buch.-Ham. ex Benth.
 Crotalaria aculeata De Wild.
 Crotalaria agatiflora Schweinf.
 Crotalaria alata Buch.-Ham.
 Crotalaria albicaulis Franch.
 Crotalaria albida B.Heyne ex Roth
 Crotalaria alexandri Baker f. 
 Crotalaria andringitrensis R.Vig.
 Crotalaria androyensis R.Vig.
 Crotalaria angulata Mill.
 Crotalaria anisophylla (Hiern) Baker 
 Crotalaria ankaizinensis R.Vig.
 Crotalaria ankaratrana R.Vig.
 Crotalaria anomala R.Vig.
 Crotalaria anthyllopsis Welw. ex Baker
 Crotalaria argyraea Welw. ex Baker
 Crotalaria argyrolobioides Baker
 Crotalaria aridicola Domin   
 Crotalaria arenaria Benth.
 Crotalaria assamica Benth.
 Crotalaria atrorubens Hochst. ex Benth.
 Crotalaria avonensis Delaney & Wunderlin
 Crotalaria axillaris Aiton

B
 Crotalaria balansae Micheli
 Crotalaria barkae Schweinf.
 Crotalaria barnabassii Dinter ex Baker f.
 Crotalaria beddomeana Thoth. & A.A.Ansari 
 Crotalaria bequaertii Baker f.
 Crotalaria bernieri Baill.
 Crotalaria berteroana DC.
 Crotalaria bosseri M.Pelt.
 Crotalaria brachycarpa (Benth.) Burtt Davy ex I.Verd.
 Crotalaria brevidens Benth.
 Crotalaria breviflora DC.
 Crotalaria brevis Domin 
 Crotalaria burhia Buch.-Ham. ex Benth.
 Crotalaria burkeana Benth.

C
 Crotalaria cajanifolia Kunth 
 Crotalaria calva R.Vig.
 Crotalaria calycina Schrank
 Crotalaria candicans Wight & Arn.
 Crotalaria capensis Jacq.
 Crotalaria capuronii M.Pelt.
 Crotalaria caudata Welw. ex Baker
 Crotalaria cephalotes Steud. ex A.Rich.
 Crotalaria chinensis L.
 Crotalaria chirindae Baker f.
 Crotalaria chrysochlora Baker f. ex Harms 
 Crotalaria cleomifolia Welw. ex Baker
 Crotalaria collina Polhill 
 Crotalaria comosa Baker
 Crotalaria cornetii Taubert & Dewevre
 Crotalaria cornu-ammonis R.Vig.
 Crotalaria coursii M.Pelt.
 Crotalaria craspedocarpa R.Vig.
 Crotalaria crispata F.Muell. ex Benth.
 Crotalaria cunninghamii R.Br.
 Crotalaria cyanoxantha R.Vig.
 Crotalaria cylindrocarpa DC.
 Crotalaria cylindrostachys Welw. ex Baker
 Crotalaria cytisoides Roxb. ex DC.

D
 Crotalaria damarensis Engl.
 Crotalaria decaryana R.Vig.
 Crotalaria deserticola Taub. ex Baker f.
 Crotalaria digitata Hook. 
 Crotalaria dissitiflora Benth.
 Crotalaria distans Benth. 
 Crotalaria distantiflora Baker f.
 Crotalaria doidgeae I.Verd.
 Crotalaria diosmifolia Benth.
 Crotalaria doniana Baker
 Crotalaria dura J.M.Wood & M.S.Evans

R
 Crotalaria edmundi-bakeri R.Vig.
 Crotalaria ekmanii Windler & S.G.Skinner
 Crotalaria emirnensis Benth.
 Crotalaria erecta Pilg.
 Crotalaria eremaea F.Muell.
 Crotalaria eremicola Baker f.
 Crotalaria excisa (Thunb.) Baker f.

F
 Crotalaria ferruginea Graham ex Benth. 
 Crotalaria fiherenensis R.Vig.
 Crotalaria filicaulis Welw. ex Baker
 Crotalaria filifolia Rose
 Crotalaria filipes Benth.
 Crotalaria flavicarinata Baker f.

G
 Crotalaria gazensis Baker f.
 Crotalaria glauca Willd. 
 Crotalaria glaucoides Baker f.
 Crotalaria globifera E.Mey. 
 Crotalaria goreensis Guill. & Perr.
 Crotalaria grahamiana Wight & Arn.
 Crotalaria grevei Drake

H
 Crotalaria hainanensis C.C.Huang
 Crotalaria hebecarpa (DC.) Rudd 
 Crotalaria heidmannii Schinz
 Crotalaria hirsuta Willd.
 Crotalaria hirta Willd.
 Crotalaria holosericea Nees & Mart.
 Crotalaria humbertiana M.Pelt.
 Crotalaria humbertii R.Vig.
 Crotalaria humifusa Graham ex Benth.
 Crotalaria humilis Eckl. & Zeyh. 
 Crotalaria hyssopifolia Klotzsch

I
 Crotalaria ibityensis R.Vig. & Humbert
 Crotalaria impressa Nees ex Walp.
 Crotalaria incana L.
 Crotalaria insignis Polhill
 Crotalaria isaloensis R.Vig.

J - K 
 Crotalaria juncea L.
 Crotalaria kapirensis De Wild.
 Crotalaria kipandensis Baker f.

L
 Crotalaria laburnifolia L. 
 Crotalaria laburnoides Klotzsch
 Crotalaria lachnocarpoides Engl.
 Crotalaria lachnophora Hochst. ex A.Rich. 
 Crotalaria lachnosema Stapf
 Crotalaria laevigata Lam.
 Crotalaria lanceolata E.Meyer
 Crotalaria lasiocarpa Polhill
 Crotalaria lathyroides Guill. & Perr. 
 Crotalaria leandriana M.Pelt.
 Crotalaria lebrunii Baker f.
 Crotalaria leptostachya Benth.
 Crotalaria leubnitziana Schinz
 Crotalaria linifolia L. f.
 Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.
 Crotalaria longithyrsa Baker f.
 Crotalaria lotoides Benth.
 Crotalaria lukwangulensis Harms

M
 Crotalaria macrocarpa E.Mey.
 Crotalaria madurensis Wight
 Crotalaria mahafalensis R.Vig.
 Crotalaria mandrarensis R.Vig.
 Crotalaria manongarivensis R.Vig.
 Crotalaria mauensis Baker f.  
 Crotalaria maypurensis Kunth
 Crotalaria medicaginea Lam. 
 Crotalaria mesopontica Taub.
 Crotalaria meyeriana Steud. 
 Crotalaria micans Link
 Crotalaria microcarpa Benth.
 Crotalaria mitchellii Benth.
 Crotalaria mohlenbrockii Windler & S.G.Skinner
 Crotalaria monteiroi Taub. ex Baker f.
 Crotalaria mysorensis Roth

N
 Crotalaria nana Burm. f. 
 Crotalaria naragutensis Hutch.
 Crotalaria natalitia Meisn.
 Crotalaria nitens Kunth
 Crotalaria notonii Wight & Arn.
 Crotalaria novae-hollandiae DC.

O
 Crotalaria obscura DC. 
 Crotalaria ochroleuca G.Don
 Crotalaria ononoides Benth.
 Crotalaria oocarpa Baker
 Crotalaria orientalis Burtt Davy ex I.Verd.
 Crotalaria orixensis Rottler ex Willd.
 Crotalaria orthoclada Welw. ex Baker

P
 Crotalaria pallida Aiton
 Crotalaria pallidicaulis Harms
 Crotalaria paulina Schrank 
 Crotalaria peltieri Polhill
 Crotalaria perrieri R.Vig.
 Crotalaria perrottetii DC.
 Crotalaria pervillei Baill.
 Crotalaria phylicoides Wild
 Crotalaria pilosa Mill.
 Crotalaria pisicarpa Welw. ex Baker
 Crotalaria platysepala Harv.
 Crotalaria podocarpa DC.
 Crotalaria poissonii R.Vig.
 Crotalaria polysperma Kotschy ex Schweinf.
 Crotalaria prostrata Rottler ex Willd. 
 Crotalaria pumila Ortega
 Crotalaria purshii DC.
 Crotalaria pusilla B.Heyne ex DC.
 Crotalaria quinquefolia L.

R
 Crotalaria recta Steud. ex A.Rich.
 Crotalaria reptans Taub. 
 Crotalaria retusa L.
 Crotalaria rhodesiae Baker f.
 Crotalaria rogersii Baker f.
 Crotalaria rotundifolia J.F.Gmel.

S
 Crotalaria sagittalis L.
 Crotalaria saharae Coss.
 Crotalaria saltiana Andrews
 Crotalaria schinzii Baker f.
 Crotalaria schlechteri Baker f.
 Crotalaria semperflorens Vent.
 Crotalaria senegalensis (Pers.) Bacle ex DC. 
 Crotalaria sessiliflora L.
 Crotalaria shirensis (Baker f.) Milne-Redh.
 Crotalaria sparsifolia Baker
 Crotalaria spartea Baker
 Crotalaria spartioides DC.
 Crotalaria speciosa B.Heyne ex Roth
 Crotalaria spectabilis Roth 
 Crotalaria sphaerocarpa Perr. ex DC.
 Crotalaria spinosa Hochst. ex Benth.
 Crotalaria steudneri Schweinf. 
 Crotalaria stipularia Desv.
 Crotalaria stolzii (Baker f.) Polhill 
 Crotalaria subcapitata De Wild.

T
 Crotalaria tanety Du Puy, Labat & H.E.Ireland
 Crotalaria tenuirama Welw. ex Baker
 Crotalaria tetragona Roxb. ex Andrews 
 Crotalaria toamasinae M.Pelt.
 Crotalaria trichotoma Bojer
 Crotalaria trifoliastrum Willd.
 Crotalaria triquetra Dalzell 
 Crotalaria uncinella Lam.

V
 Crotalaria valetonii Backer
 Crotalaria valida Baker
 Crotalaria vallicola Baker f.
 Crotalaria variegata Welw. ex Baker
 Crotalaria vasculosa Wall. ex Benth. 
 Crotalaria velutina Benth.
 Crotalaria verrucosa L.
 Crotalaria vestita Baker
 Crotalaria virgulata Klotzsch 
 Crotalaria virgultalis Burch. ex DC.
 Crotalaria vitellina Ker Gawl.

W
 Crotalaria walkeri Arn. 
 Crotalaria xanthoclada Bojer ex Benth.

Примечания 

Кроталярия